La 10 km sprint maschile dei Campionati mondiali di biathlon 2012 si è svolta il 3 marzo 2012 alle 12:30 (UTC+1). Hanno partecipato 139 atleti.

Risultati 

Sprint maschile